Вяление — обработка, близкая к сушке, но при незначительном нагревании или его отсутствии:

 Вяление — вид кулинарной обработки пищевого продукта и одновременно его консервации.
 Вяление картофеля, подвяливание посевного материала — лёгкое просушивание. Благодаря этому питательные вещества увлекаются к поверхности, к почкам; такой картофель энергично впитывает из почвы растворы питательных веществ и быстро прорастает.

Источники